Lleó V l'Armeni (775 – 820), emperador romà d'Orient entre 813 i 820
 Lleó V d'Armènia Menor (1309 – 1341), rei d'Armènia Menor
 Papa Lleó V (Ardea, ? – Roma, 903), papa de l'Església Catòlica el 903